Strom života může být
 Fylogenetický strom – grafické zobrazení připomínající strom, jímž se znázorňují příbuzenské vztahy mezi různými biologickými druhy 
 Věková pyramida – zvláštní typ sloupcového grafu, který znázorňuje věkové složení vzorku
 Strom života (film) – film Terrence Malicka z roku 2011
 Strom života (bible) a strom poznání – mytické stromy
 „Kabalistický“ strom života – populární zobrazení hierarchie židovských Sefír („knih stvoření“)